

Лики () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Хаджидимово.
 Лики () — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики.
 Лики () — община в Пловдивській області.